

Кисельовське сільське поселення — сільське поселення, Суксунський район, Пермський край
 Кисельовське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край